Коммодиан Газский () — латинский поэт первой половины III века.

Родом из Газы, в Сирии, где провёл детство язычником; изучением Святого Писания был привлечён в христианство и умер, как предполагают, епископом в Северной Африке.

Сохранились 2 его стихотворения, исполненные христианской ревности. Из них «Instructiones adversus gentium deos» состоит из 80 песен, в которых Коммодиан доказывает несостоятельность язычества, советует язычникам, как и евреям, принять христианство и обращается с серьёзными увещаниями к христианам, мирянам и духовным лицам.

В «Carmen apologeticum adversus Judaeos et gentes», 249 г., Коммодиан, ввиду близящегося светопреставления, увещевает неверных обратиться к христианству. Оба стихотворения (изд. Людвигом, Лейпциг, 1877—1878) были написаны неправильным гекзаметром; «Instructiones» составлены в виде акростихов.

Литература 
 
 В серии «Collection Budé»: Commodien. Instructions. Texte établi et traduit par J.-M. Poinsotte. 2009. LXXVI, 570 p. ISBN 978-2-251-01452-4

Ссылки 
 Латинские тексты

Латинские поэты
Поэты III века
Персоналии по алфавиту